Drugie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w norweskiej miejscowości Lillehammer. Jednocześnie była to druga edycja cyklu Lillehammer Tour. Konkurencje zostały rozegrane 2, 3 i 4 grudnia 2016. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem dowolnym oraz biegach pościgowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Sprint s. klasycznym

5 km s. dowolnym

10 km s. klasycznym (bieg pościgowy)

Mężczyźni

Sprint s. klasycznym

10 km s. dowolnym

15 km s. klasycznym (bieg pościgowy)

Klasyfikacja PŚ po zawodach 
 Czołówki klasyfikacji Pucharu Świata po cyklu Lillehammer Tour.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lillehammer Tour
Puchar Świata w biegach narciarskich 2016/2017
2016 w Norwegii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Lillehammer